kpj – codice ISO 639-3 della lingua karajá
 KPJ – Partito Comunista di Jugoslavia